Jimmy Kilpatrick (né le  à New Prague, dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2002 avec les Gamblers de Green Bay dans la United States Hockey League.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Gamblers de Green Bay || USHL ||19 ||1 ||3 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2003-2004 || Gamblers de Green Bay || USHL ||59 ||21 ||23 ||44 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Tigers de Colorado College || NCAA ||40 ||8 ||17 ||25 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || Tigers de Colorado College || NCAA ||35 ||7 ||14 ||21 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Tigers de Colorado College || NCAA ||37 ||7 ||25 ||32 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || Tigers de Colorado College || NCAA ||36 ||15 ||16 ||31 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2008-2009 || Wranglers de Las Vegas || ECHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Cyclones de Cincinnati || ECHL ||43 ||24 ||25 ||49 ||65 ||15 ||2 ||14 ||16 ||16
|- 
|2008-2009 || Aeros de Houston || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||46 ||15 ||40 ||55 ||42 ||20 ||7 ||9 ||16 ||24
|- 
|2010-2011 || Road Warriors de Greenville || ECHL ||64 ||19 ||44 ||63 ||52 ||9 ||2 ||6 ||8 ||4
|- 
|2011-2012 || Stavanger Oilers || GET-ligaen ||33 ||16 ||26 ||42 ||42 ||12 ||5 ||12 ||17 ||47
|- 
|2012-2013 || EC Hannover Indians || 2. Bundesliga ||33 ||20 ||18 ||28 ||38 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2013-2014 || HC Egna || Inter-National-League ||28 ||13 ||22 ||35 ||14 ||13 ||9 ||4 ||13 ||14
|- 
|2013-2014 || HC Egna || Série A2 ||4 ||3 ||3 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance le 27 janvier 1985
Naissance au Minnesota
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Tigers de Colorado College
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur des Road Warriors de Greenville
Attaquant de hockey sur glace